Соревнования мужчин в плавании на открытой воде на 10 км на летней Олимпиаде 2008 года проводились 21 августа в Олимпийском гребном парке Шуньи. В этой дисциплине впервые разыгрывались олимпийские медали.

Как и в заплыве женщин накануне все медали достались европейцам. Лучшим из неевропейцев стал американец Марк Уоркентин, занявший лишь 8-е место. Три призёра приплыли на финиш с разницей в 2 секунды, опередив занявшего 4-е место Валерио Клери на 14 секунд. Один из фаворитов заплыва двукратный чемпион мира россиянин Владимир Дятчин был дисквалифицирован на последнем круге за грубость в воде.

Выигравший серебро валлиец Дэвид Дэвис — бронзовый призёр Олимпийских игр 2004 года в Афинах в плавании на 1500 метров в бассейне.

Знаменитый австралийский пловец Грант Хэкетт пытался отобраться для участие в этой дисциплине, но не сумел сделать это.

Медалисты

Результаты 
21 августа, 9:00 по местному времени (UTC+8)

* DNF — не финишировал;
* DSQ — дисквалифицирован

Примечания 

Марафон, мужчины, 10 км